een rabbijn
 titulatuur van rabbijnen uit de Misjna of de Jeruzalemse Talmoed, zie Rabbi (Talmoed)
 gemeente in Trente, zie Rabbi (Italië)
 rivier in het noorden van Italië, zie Rabbi (rivier)